Delray ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Delray (Georgia)
 Delray (Michigan)
 Delray (Texas)
 Delray (West Virginia)
 Delray Beach (Florida)
 Delray Gardens (Florida)
 Delray Shores (Florida)

im NRHP gelistete Objekte:
 Delray Beach Schools, in Delray Beach, Florida, ID-Nr. 88000210

Delray ist der Familienname folgender Personen:
 Leon Delray (* 1963), deutscher Jazz- und Soul-Sänger und Songwriter, siehe Udo Schild

Siehe auch:
 Del Ray
 Del Rey